Молодаво:

 Молодаво Первое — село, входит в Молодавский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.
 Молодаво Второе — село, входит в Молодавский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.
 Молодаво Третье — село, центр Молодавского сельского совета Дубенского района Ровненской области Украины.